Leah steht für:
 
Leah, weiblicher Vorname, siehe Lea

Leah ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Leah (* 1974), kanadischer Pokerspieler